Auerswald steht für:

 Auerswald (Adelsgeschlecht), deutsches Adelsgeschlecht

Auerswald ist der Familienname folgender Personen:

Angehörige des Adelsgeschlechts Auerswald:
 Achatius von Auerswald (1818–1883), deutscher Verwaltungsjurist und Richter
 Adalbert von Auerswald (1822–1870), preußischer Dragoneroffizier und Regimentskommandeur
 Alfred von Auerswald (1797–1870), deutscher Politiker
 Annemarie von Auerswald (1876–1945), deutsche Schriftstellerin
 Fabian von Auerswald (1462–nach 1540), deutscher Autor, Stammvater der preußischen Familienlinie
 Hans Jakob von Auerswald (1757–1833), deutscher Beamter
 Hans von Auerswald (1792–1848), deutscher Generalmajor und Politiker
 Rudolf von Auerswald (1795–1866), deutscher Politiker

Sonstige:
 Bernhard Auerswald (1818–1870), deutscher Pilzkundler und Botaniker
 Günter Auerswald (* 1936), deutscher Radrennfahrer

 Ingrid Auerswald (* 1957), deutsche Leichtathletin
 Oscar Theodor Auerswald (1827–1903), evangelischer Theologe
 Otto Auerswald (1900–1962), deutscher Generalmajor der Volkspolizei
 Ursula Auerswald (1950–2004), deutsche Ärztin für Anästhesie und Standespolitikerin
 Wilhelm Auerswald (1917–1981), österreichischer Physiologe und Hochschullehrer
 Willi Auerswald (1894–1956), deutscher SS-Oberscharführer